Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 305001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 18 września 1995 do 26 maja 2009. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

305001-305100

305101-305200

305201-305300

305301-305400

305401-305500

305501-305600

305601-305700

305701-305800

305801-305900

305901-306000

Przypisy 

Lista planetoid 305001-306000